Обен () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Обен () — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи
 Обен () — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор
 Обен () — кантон во Франции, в департаменте Аверон

Персоналии 
 Обен, Жан-Себастьян (род. 1977) — канадский хоккеист, вратарь.
 Обен, Тони (1907—1981) — французский композитор.